Existen un total de ocho condados de Harrison en la división territorial de los Estados Unidos:

 Condado de Harrison (Indiana)
 Condado de Harrison (Iowa)
 Condado de Harrison (Kentucky)
 Condado de Harrison (Misisipi)
 Condado de Harrison (Misuri)
 Condado de Harrison (Ohio)
 Condado de Harrison (Texas)
 Condado de Harrison (Virginia Occidental)